Kollerup (parochie, Jammerbugt)
Kollerup (parochie, Vejle)